Флаг Го́рок Ле́нинских — официальный символ бывшего городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области Российской Федерации. Учреждён 16 марта 2006 года.

Описание 
«Флаг городского поселения Горки Ленинские представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края зелёную полосу в 1/3 ширины полотнища, вплотную к полосе жёлтая беседка, внизу и по сторонам которой изображены две пересекающиеся жёлтые ветви: дубовая и липовая».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба городского поселения и символика его композиции многозначна:

Сельцо Горки, впервые упоминаемое в 1542 году, было основано Гаврилой Спасителевым сыном итальянского священника Ивана Спасителя, приехавшего в Россию в правление Великого князя Ивана III. В настоящее время наиболее широко известна усадьба «Горки», приобретшая мировую известность как «Музей В. И. Ленина в Горках Ленинских» являющийся одним из ведущих центров изучения жизни Владимира Ильича Ленина.

— здание, сопровождённое ветвями дуба и липы символизирует существующий на протяжении нескольких столетий усадебный комплекс. На территории усадебного парка «Горки» сохранились старовозрастные деревья — дуб — памятник природы областного значения, возраст которого предположительно определён как превышающий восемь столетий; липы в парковом насаждении, которым по 200—250 лет. Лес — одно из главных богатств заповедника, а сохранившиеся садово-парковые комплексы являются неотъемлемой частью русской усадебной культуры;

— изображение здания стилизовано под классический некрополь и символически показывает Горки как место, где провёл свои последние годы жизни вождь мирового революционного движения, основатель Советского государства В. И. Ленин. Дубовая и липовая ветви, уложенные наподобие венка — символ памяти и почёта.

Красный цвет — цвет революционного движения, а также традиционный символ торжественности, труда, красоты.

Жёлтый цвет (золото) — символ достоинства, стабильности, уважения, интеллекта.

Зелёный цвет — символ природы, экологии, чистоты.

Примечания 

Флаги с изображением дубовых листьев
Флаги с изображением липы
Здания в геральдике